Eisenhand steht für:
 Georg Eisenhand, Name für den Georg (1582–1641), Herzog von Braunschweig und Lüneburg, Fürst von Calenberg, General im Dreißigjährigen Krieg
 Eisenhand-Theater, die Kultureinrichtung Tribüne Linz in Wien

Siehe auch:
 Eiserne Hand